Мужская сборная Польши по гандболу — гандбольная сборная, которая представляет Польшу на международных турнирах по гандболу. Контролируется Польским союзом гандбола. Трижды бронзовый призёр чемпионатов мира (1982, 2009 и 2015), серебряный призёр чемпионата мира 2007 года, бронзовый призёр Олимпиады 1976 года.

Достижения 
 Гандбол на летних Олимпийских играх 1976 — 
 Чемпионат мира по гандболу среди мужчин 1982 — 
 Чемпионат мира по гандболу среди мужчин 2007 — 
 Чемпионат мира по гандболу среди мужчин 2009 — 
 Чемпионат мира по гандболу среди мужчин 2015 —

Выступление на чемпионатах мира

Известные игроки 
 Ежи Клемпель
 Богдан Вента
 Кароль Белецкий
 Збигнев Квятковский

Скандалы 
 На чемпионате мира 2015 года в Катаре в полуфинальном матче сборная Польши уступила хозяевам при неоднозначном судействе: своё недовольство игроки высказали саркастическими аплодисментами по окончании матча в адрес судей.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт гандбольного союза

Польша
Гандбол в Польше